Dumb Ways to Die () — социальная реклама, а затем и игра, представленная оператором Metro trains, управляющим железнодорожными сетями в австралийском городе Мельбурне. Рекламная кампания направлена на пропаганду безопасного поведения на транспорте, вирусный контент размещается в открытом доступе и социальных медиа. В рекламе 20 персонажей поют о своих смертях от начала до конца. В каждом припеве напевается само название «Dumb ways to die». Песня была загружена на YouTube в 2012 году.

Кампания 
Кампания была разработана рекламным агентством McCann из Мельбурна. В городе была размещена наружная реклама. Реклама также появилась в газетах, на городском радио, повсеместно в метро и в сервисе микроблогинга Tumblr. Джон Месколл, исполнительный директор творческой службы McCann, сказал: «Целью этой кампании является привлечение внимания аудитории, которая не хочет слышать никаких сообщений о правилах безопасности, и мы думаем, что Dumb Ways To Die станет для них исключением». Инициаторы кампании ожидали, что за две недели её стоимость достигнет 50 миллионов австралийских долларов плюс порядка 700 воспроизведений в средствах массовой информации.

Видео 
Видео было придумано Пэтом Бэроном, аниматором выступил Джулиан Фрост, а его продюсером стал Киннамон Дарвэлл. 14 ноября 2012 года ролик загрузили на YouTube, двумя днями позже к нему открыли публичный доступ. Видео в жанре «чёрного юмора» демонстрирует «различных милых персонажей, которые убивают себя невероятно идиотскими способами». Последние три персонажа погибают в результате несоблюдения правил безопасности на железной дороге. В процессе развития событий персонажи поют забавную песенку о своих смертельных приключениях, после «смерти» присоединяясь к хору своих предшественников. Всего в ролике 20 персонажей, каждый со своим «идиотским способом умереть».

Видео собрало 2,7 миллиона просмотров за 48 часов и 4,7 миллиона — за 72 часа. За две недели видео было просмотрено 28 миллионов раз и спародировано 85 раз.
26 ноября McCann опубликовала официальную караоке-версию песни.

Песня 
Песня «Dumb Ways to Die», звучащая в видеоролике, была написана и спродюсирована  из группы The Cat Empire, автором текста стал сам Джон Месколл из McCann. Исполнила композицию Эмили Лубиц из , бэк-вокал Олли МакГилла. Песня появилась на iTunes, где была приписана вымышленному артисту «Tangerine Kitty» (отсылка к Tinpan Orange и The Cat Empire).

За 24 часа песня попала в Top-10 чарта iTunes, а к 18 ноября заняла шестое место в списке самых популярных композиций обогнав песню Рианны «Diamonds». Песню называли «величайшим австралийским вирусным хитом». Она также попала в Top-10 чарта iTunes в Гонконге, Сингапуре, Тайване и Вьетнаме. За две недели на YouTube было загружено 65 кавер-версий.

Игра 
7 мая 2013 года появилась посвящённая рекламе игра «Dumb Ways to die» для iPhone, в ней предлагалось спасти персонажей рекламы от различных опасностей. В сентябре вышла версия игры для Android. 9 ноября 2016 года игра была полностью завершена, но стала называться «Dumb Ways To Die Original» и добавляла новые игровые миссии со старыми персонажами. А в 2014 году была создана 2 часть игры — «Dumb Ways to Die 2: The Games».

Отклики 
Саймон Крерэр из Herald Sun пишет, что припев этой песни «самый цепляющий со времени Gangnam Style от PSY». Элис Кларк на страницах того же издания называет видео «восхитительно-болезненным», по её мнению, публичный транспорт Британского Содружества наконец «сломал длинную полосу ужасных кампаний».

Дэйзи Дьюмас из Sydney Morning Herald назвала композицию «умилительно-тёмной и утомляюще-захватывающей», а припев «моментальной липучкой для ушей».

Мишель Старр из CNET описывает рекламную кампанию как «смесь Премии Дарвина и », а песню как «миленький инди-поп хит в духе Feist».

Логан Букер из Gizmodo увидел в клипе «страницу из Happy Tree Friends, где ужасное смешивается с очаровательным».

Карен Стокс из YouTube Australia видит примечательность рекламной кампании в большом числе просмотров видео с мобильных устройств. Стокс приписывает успех ролика живому заголовку, цепляющей мелодии, которая моментально застревает в голове, а также простому для понимания посланию, адресованному точно выбранной целевой аудитории.
Sunshine Coast Daily сообщает о «кампании безопасности на поездах в духе Gangnam Style».

Арлин Паредес из International Business Times считает, что видео получилось «блестящим в том, что касается привлечения внимания зрителей» и «вероятно, это одна из самых очаровательных социальных рекламных кампаний в истории».

В мае 2013 года рекламная кампания выиграла семь Webby Awards, включая награды за лучший анимационный фильм и лучшую социальную рекламу.

17 июня 2013 года рекламная кампания Dumb Ways to Die была отмечена главными наградами в категориях PR, Direct и Promo & Activation на Международном фестивале рекламы «Каннские львы».

Цензура в России 
Доступ к посту в блоге известного российского веб-дизайнера Артемия Лебедева на платформе livejournal.com, содержащему видеоролик «Dumb ways to die», был заблокирован в феврале 2013 года по запросу из Роскомнадзора, инстанции, осуществляющей интернет-цензуру в России. В тот же день для зрителей из России перестало быть доступным видео на Youtube, вместо него показывается стандартное сообщение о запрете доступа в связи с претензиями правообладателя. Позже эта формулировка была заменена следующей:

Этот контент заблокирован в вашей стране по требованию государственных органов.

Лебедев в своём блоге цитирует письмо с требованием заблокировать его пост, направленное администрации Livejournal.com:

Текст песни содержит описание различных способов самоубийства, например: использовать лекарства с истекшим сроком годности, стоять на краю платформы, бегать через рельсы между платформ, съесть суперклея тюбик и другие. Мультипликационные герои демонстрируют описанные способы суицида в привлекательном для детей и подростков юмористическом формате. Такие строки песни, как «Спрятаться в сушилке для белья», «Интересно, что делает эта красная кнопка?» содержат призыв к осуществлению действий, напевая их «Весёлую, но тупую песенку Dumb ways to die».

Блокировка поста была выполнена согласно принятому в ноябре 2012 года Закону о «чёрных списках», согласно которому запрещается публикация материалов, связанных с пропагандой употребления наркотиков, детской порнографией и самоубийствами.

См. также 
 Премия Дарвина
 Happy Tree Friends

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт кампании
 Dumb Ways to Die видео на YouTube
 Dumb Ways to Die — Official Karaoke Edition видео на YouTube
 McCann

2012 год в Австралии
Вирусные видео
Песни 2012 года
Техника безопасности
Интернет-цензура в России
Игры для Android
Лауреаты премии Вебби